Елизаве́товский сельсове́т может означать сельсовет в РСФСР/России и МолдССР/Молдавии:
 Елизаветовский сельсовет (Павловский район) Воронежской области, админцентр — Елизаветовка (Павловский район).
 Елизаветовское сельское поселение (Воронежская область).
 Елизаветовский сельсовет (Бельцкий район) МолдССР, центр — село Елизавета (Молдавия).
 Елизаветовский сельсовет (Приморский край)
 Елизаветовский сельсовет (Азовский район) Ростовской области, центр — Елизаветовка (Ростовская область).
 Елизаветовское сельское поселение (Ростовская область).
 Елизаветовский сельсовет (Сасовский район) Рязанской области, центр — Елизаветовка (Рязанская область).

Елизаве́товский се́льский сове́т может означать сельский совет в УССР и на Украине:

 Елизаветовский сельский совет (Петриковский район) Днепропетровской области, административный центр — село Елизаветовка (Днепропетровская область).
 Елизаветовский сельский совет (Лозовской район) Харьковской области, административный центр — село Елизаветовка (Лозовской район).
 Елизаветовский сельский совет (Приморский район) Запорожской области, административный центр — посёлкок Елизаветовка (посёлок, Приморский район).
Все они были ликвидированы после 17 июля 2020 года.

См. также 
 Елизаветинский сельсовет